Peterson se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 A. Townsend Peterson
 Eric B. Peterson
 H.W. Peterson
 Paul M. Peterson
 Randolph L. Peterson
 Roger S. Peterson